Мото Гран-при Франции было 4-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 13 по 15 мая 2005 года на гоночной трассе Бугатти (Ле ман).

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Франция